Herrgårdstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Herrgårdstjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Norra Herrgårdstjärnen, sjö i Nordanstigs kommun, 
Södra Herrgårdstjärnen, sjö i Nordanstigs kommun,  (5,14 ha)
Herrgårdstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn